Мейзам Мустафа-Джохар — іранський борець вільного стилю
 Саїд Джохар — 5-й президент Коморських Островів

Див. також 
 Джохар Дудаєв